Jannot est un patronyme porté notamment par :

 Eugène Jannot (1844-?), général de brigade français ;
 François Jannot (1807-?), homme politique français ;
 Jean-René Jannot (né en 1936), universitaire français spécialiste de l'archéologie et des Étrusques ;
 Véronique Jannot (née en 1957), actrice et chanteuse française.

Homonymie de patronyme